Borschtschewski ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Konstantinowitsch Borschtschewski (* 1965), russischer Eishockeyspieler und -trainer
 Oleg Iwanowitsch Borschtschewski (* 1969), russischer Popsänger